Инверсия в предложении (от  — переворачивание, перестановка), «обратный порядок слов» — изменение значения слова путём размещения в синтаксически необычном для него месте предложении. Возможна инверсия как отдельных слов, так и целых групп (например, группы подлежащего, сказуемого и любых других). Инверсия — нарушение порядка слов, имеющее значение (то есть — являющаяся знаком: грамматическим, эмоциональным, стилистическим, риторическим и т. д.).

В каждом языке существует обычный порядок слов в предложении (и словосочетании), который определяет место в них для каждого слова. Эта позиция — нейтральная (не придаёт слову дополнительных значений). При инверсии слово ставится в предложении (или словосочетании), не в обычную позицию, а в другую, альтернативную, отличную от обычной, «позицию инверсии». Альтернативное место (позиция инверсии) — для каждой конструкции не произвольное (даже в языках со свободным порядком слов), а вполне определённое. Помещение слова в позицию инверсии — придаёт слову дополнительное значение (выделительное, грамматическое, эмоциональное, стилистическое, риторическое и т. д.) Таким образом, для слова в предложении обычно есть две позиции: обычная, нейтральная и «позиция инверсии», выделенная. А для каждой конструкции (предложения, словосочетания и т. д.) — существует её инвертированная версия (причём своя — для инверсии каждого элемента).

Чаще всего инверсия — выглядит как перестановка двух слов (или групп) — ср. определение инверсии в английской Википедии. Обычно это перестановка соседних слов (групп). Отсюда — название ( — переворачивание, перестановка). Русский перевод «обратный порядок слов» — не очень удачен, поскольку обещает зеркальное отражение всего предложения, чего никогда не бывает, а реально инверсия существуют для отдельных пар слов.

Иногда понятие инверсии определяют предельно расширенно: как любое нарушения обычного порядка слов в предложении. Например — в русском литературоведении , , , .

Инверсия возможна (будет восприниматься именно как инверсия — аномалия, нарушение порядка, которое можно использовать как новый, полноценный знак) только для такой пары слов, для которой существует некий установленный синтаксический порядок (обязательный, обычный, или предпочтительный).

Элементарные грамматические инверсии 
Типы инверсий:

 перестановка главных членов предложения: подлежащее — на втором месте, сказуемое — на первом.

 Роняет лес багряный свой убор, 
 Сребрит мороз увянувшее поле, 
 Проглянет день, как будто поневоле, 
 И скроется за край окружных гор.
        (А.С.Пушкин. «19 октября»)

 постановка определения после определяемого слова (для русского нормальный порядок — наоборот):

 В дверях эдема ангел нежный 
 Главой поникшею сиял, 
 А демон мрачный и мятежный
 Над адской бездною летал.
        (А. С. Пушкин. «Ангел»)

 постановка дополнений перед глаголом (или другим «дополняемым» словом)

 Из гроба  тогда император, 
 Очнувшись, является вдруг... 
        (М.Ю.Лермонтов. «Воздушный корабль»)

 размещение обстоятельства, выраженного существительными, перед словом, которое они поясняют, а не после них, как этого требует обычный порядок слов:

 Трудами ночи  изнурен 
 Я лег в тени...
        (М.Ю.Лермонтов. «Мцыри»)

Усложнение инверсии 
Элементарные инверсии могут усложняться разными путями

Инверсия группы слов 
Во-первых, инверсия может затрагивать как одно слово так и целую грамматическую группу.

В случае группы слов инверсия может изменять позицию:

 всей группы в целом.
 только одного слова из группы, часто — формального, вспомогательного, наиболее грамматикализованного элемента (например при образовании вопросов в английском языке)
 части группы,

Выбор одного из трёх механизмов групповой инверсии осуществляется в процессе истории каждого языка и закрепляется в его норме и правилах. Причём, в разных грамматических конструкциях выбор может быть разным. Взаимодействие разных конструкций в пределах одного языка и между языками, приводит к возникновению в каждом из них уникальной системы инверсий. А в рамках её — уникальной подсистемы групповых инверсий.

Несколько инверсий в одном предложении 
Инверсия — единичная, «компактная» аномалия в структуре предложения.

Иногда в одном предложении встречается сразу две, или даже больше инверсий. Возможны случаи, когда инверсии расположены рядом (контактно), или даже включают одна другую как матрёшки.

Естественно, наличие нескольких инверсий одновременно — ослабляет стилистическое, выделительное и эмфатическое (восклицательное) значение каждой из них. Поэтому множественная инверсия встречается много реже единичной.

Тем не менее, каждая инверсия в таком предложении может оставаться вполне ощутимой, элементарной единицей (отдельным знаком), не сливаясь с другими инверсиями и не размываясь в аморфную структуру, и не разрушая предложение в целом.

Конечно, очевидно, что, если сделать в предложении слишком много инверсий, то отдельные инверсии (аномалии) станет трудно отделять от других, а значит — и воспринимать как отдельные знаки. Но на практике 3-4 инверсии — различимы, а больше — не встречается.

Сложная инверсия 
Инверсия в предложения — это не просто механическая перестановка слов, инверсия — это перестановка в пределах системы грамматических связей. Поэтому переставленное слово (группа) может потянуть за собой цепочку зависимых слов и групп. Или наоборот не сможет занять новое место, полученное в обмен, потому, что на нём разорвало бы связи третьих слов. В этом случае инверсия обычно всё же возможна, но слово начинает передвигаться дальше от исходного места и может оказаться довольно далеко.

Аналогичным образом при инверсии могут нарушаться смысловые связи и их восстановление тоже потребует дальнейшей перестройки предложения.

Каждое такое передвижение слов (групп) может, в свою очередь, нарушить ещё какие-то связи (грамматические или смысловые), а их восстановление — потребовать новых перестроек в предложении. Таким образом, может возникнуть каскад изменений, волна, цепная реакция, которая приведёт к полной перестройке предложения. В некоторых случаях, возможны альтернативные варианты новой структуры. В других — возможны неустранимые противоречия (конфликты требований разных конструкций), и предложение может потребовать упрощения.

Использование инверсии 
Используется в языке для
 образования определённых типов предложения (например, отрицательных и некоторых вопросительных в английском);
 эмфатического выделения слов (или целого предложения, в котором присутствует инверсия). В аналитических языках (например, английском, французском), где порядок слов фиксирован строго, стилистическая инверсия распространена относительно мало; во флективных, в том числе русском, с достаточно свободным порядком слов — весьма значительно.

Синтаксическая инверсия получает дополнительные функции в
 риторике — с целью подчеркнуть главное, разбить монотонность и вообще усилить воздействие речи (слова).
 литературе — как одно из средств стилистической характеристики персонажей (например, речь Йоды в «Звёздных войнах»), создания стиля или антуража произведения;
 поэзии — не только как стилистический приём, но и как средство подгонки под стихотворный размер, а вслед за тем — как особенность, характерная черта поэтической речи, подчёркивающая её отличие (особенный поэтический стиль);

Поэты с разной степенью интенсивности используют инверсию как стилистический прием. В разных стихотворных размерах инверсия распространена приблизительно одинаково.

С осторожностью следует подходить к суждениям о преобладании инверсии в стихотворной речи по сравнению с прозаической: так, предложения с инверсией главных членов в стихах, в художественной и научной прозе в равной мере составляют 10—30 % от общего числа при средней величине ок. 20 %. Зато все виды письменной речи по этому признаку противостоят устной, где предложения с инверсией главных членов составляют лишь 7 % .

См. также 
 Типология порядка слов
 Инверсия в литературе
 Инверсия в риторике
 Эмфаза

Литература 
 Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX в. — М., 1954;
 Инверсия // Словарь литературных терминов / сайт «Русские писатели и поэты»
 Инверсия // Литературная энциклопедия
 Матезиус В. Основная функция порядка слов в чешском языке. В кн.: Пражский лингвистический кружок. — М., 1967;
 Гл. Инверсия // Поспелов Г. Н., Николаев П. А., Волков И. Ф.. Введение в литературоведение, 1988
 Сиротинина О. Б. Порядок слов в русском языке. — Саратов, 1965;
 Ковтунова И. И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. — М., 1976.

Ссылки 
 Зунделович Я. Инверсия // Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2-х т. — М.; Л.: Изд-во Л. Д. Френкель, 1925. — Т. 1, стлб. 297—298.

Синтаксис
Литературоведение
Риторика